Juan Carlos Guerra ist der Name folgender Personen:

* Juan Carlos Guerra (Historiker) (1860–1941), spanischer Historiker, Genealoge, Jurist und Schriftsteller 
 Juan Carlos Guerra (Schiedsrichter) (* 1977), guatemaltekischer Fußballschiedsrichter